Sofía de Francia (Sophie Philippine Élisabeth Justine; Palacio de Versalles, 27 de julio de 1734-íbidem, 2 de marzo de 1782) fue una princesa francesa, sexta hija de los reyes Luis XV y María Leszczyńska. Como hija del rey, obstentaba el título de fille de France. Inicialmente se la conocía en la corte real como Madame Cinquième (Madame Quinta) y luego simplemente como Madame Sofía.

Primeros años 

Sofía nació el 27 de julio de 1734 en el Palacio de Versalles, como la sexta hija de Luis XV y María Leszczyńska. Fue mucho menos conocida que muchas de sus hermanas; de hecho, su nacimiento fue relativamente inadvertido después de tantas hijas que la reina ya había dado. Fue inicialmente llamada Madame Cinquième (Madame Quinta) hasta 1745, cuando fue bautizada al mismo tiempo que sus hermanas, llamándose a partir de entonces Sofía. Su segundo nombre, Philippine, le fue dado en honor de su hermano mayor Felipe, quien murió un año antes de su nacimiento.

A diferencia de los hijos mayores de los reyes, Sofía no fue criada en Versalles; en cambio, fue enviada a vivir a la Abadía de Fontevraud con su hermana mayor Victoria y sus hermanas menores Teresa (quien murió allí) y Luisa, con el fin de economizar su mantenimiento en la corte. Permanecería en Fontevraud doce años antes de que se le permitiera volver a Versalles en 1750.

Vida en la corte 

Si bien la educación de las princesas fue descuidada en Fontevraud, Sofía y sus hermanas iniciaron sus estudios después de su regreso a Versalles, siendo alentadas en esto por su hermano el Delfín, con quien inmediatamente formaron una estrecha relación. De acuerdo con Madame Campan, «cuando las Mesdames, todavía muy jovenes, regresaron a la corte, disfrutaron de la amistad de Monseigneur el Delfín y se beneficiaron de su consejo. Se dedicaron arduamente a estudiar y dedicaron casi todo su tiempo a ello; se permitieron escribir correctamente en francés y adquirieron un buen conocimiento de historia. Italiano, inglés, ramas superiores de las matemáticas, llenaron sucesivamente sus momentos de ocio». El rey prefería llamar a sus hijas mediante apodos; Madame Sofía fue cariñosamente apodada Graille por este.

Dueña de un carácter reservado y tímido, era consideraba fea y poco interesante. Le tenía una fuerte fobia a los truenos y se sabía que reaccionaba fuertemente hacia ellos, durante los cuales debía mantener largas conversaciones para calmarse. No ejerció ninguna influencia en la corte y junto a sus hermanas Adelaida y Victoria formó un trío para echar de la corte a la entonces amante del rey, Madame de Pompadour, y posteriormente Madame du Barry. Estas tres princesas francesas fueron mejor conocidas como Les Mesdames. Sofía siempre siguió a sus hermanas en las disputas en las que se oponían a las amantes de su padre. Encontró un oasis de tranquilidad en los castillos de Bellevue y Louvois. Fue una de las cuatro hermanas reales que sobrevivieron a sus padres. Su madre murió el 24 de junio de 1768 y todas sus hijas sobrevivientes resultaron gravemente afectadas. Su padre murió seis años más tarde, el 10 de mayo de 1774.

Durante el reinado de su sobrino Luis XVI de Francia, a ella y a sus hermanas se les permitió mantener sus apartamentos en Versalles y, a menudo se alojaban en el Castillo de Bellevue, hecho famoso por la amante de su padre.

Madame la Delfina 
Con la llegada de la entonces delfina María Antonieta las cosas parecieron cambiar a su favor, ya que esta parecía seguir cualquiera de sus consejos, sea este montar a caballo, poner al delfín a su favor y principalmente ignorar a Madame du Barry, la todopoderosa favorita del rey.

Todo marchaba bien hasta que se metió en el asunto la emperatriz María Teresa I de Austria, madre de María Antonieta, la cual finalmente logró persuadir a su hija a decir algunas palabras a la favorita del rey, estas palabras fueron: "Hay mucha gente en Versalles hoy.", las primeras y únicas palabras que María Antonieta dirigió a Madame du Barry, ellas simbolizaron también a perdida de influencia de "Les Mesdames" sobre la entonces delfina.

Caída de "Les Mesdames" 
Con la subida al poder de la reina María Antonieta la influencia de Madame Sofía en la corte cayó totalmente ya que ella y sus hermanas no tenían más influencia sobre la reina, por la reciente aparición de la Princesa de Lamballe y más tarde de Yolanda de Polastrón, más conocida como la "Condesa de Polignac". Con la pérdida de influencia y el paso de los años empezó a padecer una forma de obesidad congénita que luego le produjo un cuadro de hidropesía que finalmente la llevó a la tumba el 2 de marzo de 1782, su muerte pasó desapercibida por la corte. 

En lugar de hacerle una autopsia, como exigía la costumbre, pidió que no se supiera la causa de su muerte. Le pidió a su hermana, Luisa, (que se volvió carmelita), que rezará por ella. Como todos los miembros de la Familia Real, Sofía fue enterrada en la Real Abadía de Saint-Denis, pero su tumba fue saqueada y destruida durante la Revolución Francesa, que estalló siete años después de su muerte.

La hija menor de su sobrino Luis XVI, nacida en 1786, fue llamada Sofía en su honor.

Ancestros

Referencias 

Hijas de Francia del siglo XVIII de la dinastía de los Borbones